Fudan University Shanghai () – męski klub piłki siatkowej z Chin. Swoją siedzibę ma w Szanghaju.

Nazwy klubu 
 1998-2002 Shanghai Cable
 2002-2007 Shanghai Oriental
 2007-2008 Shanghai Oriental Dunlop
 2008-2010 Shanghai Dunlop
 2010-2014 Shanghai Tang Dynasty
 2014-2020 Shanghai Golden Age
 2020- Shanghai Bright

Sukcesy 
Mistrzostwo Chin:
  1999/2000, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
  2002/2003, 2013/2014, 2020/2021, 2022/2023
Klubowe Mistrzostwa Azji:
  2012
  2001, 2005, 2011

Obcokrajowcy w zespole

Przypisy 

Chińskie kluby siatkarskie